NPT – z ang. Nuclear Non-Proliferation Treaty czyli układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej
 NPT – z ang. nocturnal penile tumescence czyli nocne erekcje członka
 n.p.t. – wysokość nad poziom terenu

Inne:
 NPT – rodzaj gwintu, tzw. gwint rurowy Briggsa
 NPT – Nepal Time, strefa czasowa UTC+5:45 używana w Królestwie Nepalu w Himalajach